Gata de Gorgos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gata de Gorgos (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Gata de Gorgos (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar